Governo Bachelet I – governo del Cile in carica dal marzo 2006 al marzo 2010
Governo Bachelet II – governo del Cile in carica dal marzo 2014 al marzo 2018